Schurhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Schurhammer SJ (1882–1971), deutscher Missionstheologe
 Hermann Schurhammer (1881–1952), deutscher Ingenieur, Baurat und Landesbeauftragter für Naturschutz
 Romy Schurhammer (1936–2019), deutsche Journalistin und Autorin